Beckwith Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Beckwith Lake (Branch County, Michigan)
 Beckwith Lake (Hillsdale County, Michigan)

in Kanada:
 Beckwith Lake (Nova Scotia), in Halifax